Лучшие синглы США 2001 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2001 год.

Общие сведения 
Лучший сингл 2001 года «Lifehouse» записала рок-группа Lifehouse из Лос-Анджелеса. Их сингл «Hanging by a Moment» достиг лишь второго места в чарте Billboard Hot 100 16 июня 2001 года и оставался там 4 недели, в то время как на № 1 находились хиты Lady Marmalade (Кристина Агилера, Pink, Lil' Kim, Mýa, Missy Elliott) и U Remind Me (Ашер). Однако, песня продержалась в чарте 55 недель (из них 20 недель в десятке лучших). Это сделало песню третьим в истории итоговых годовых чартов синглом, который стал № 1 по итогам года, но так и не стал ни разу № 1 ни в одну из недель года, после песни «Wooly Bully» группы Sam the Sham & the Pharaohs 1965 года и песни «Breathe» певицы Faith Hill 2000 года.

 Сингл All For You был на № 1 7 недель, а сингл «Lady Marmalade» пробыл 5 недель на первом месте.
 Сразу три сингла («Fallin’», «I'm Real» и «Family Affair») пробыли по 6 недель на вершине хит-парада.

Список 2001 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 2000—2007 mp3billboardtophits.blogspot.ru
 Billboard Hot 100 — Top 100 Songs Of Year-End 2001 youtube.com

Чарты Billboard 2001 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2001 год в музыке США